Waterside est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Waterside, communauté près d'Alma au Nouveau-Brunswick
Waterside Centre, développement commercial d'Halifax en Nouvelle-Écosse

Waterside Plaza, complexe résidentiel et d'affaire new yorkais

Waterside, village du East Ayrshire
Waterside, hameau de la paroisse de Chesham dans le Buckinghamshire
Waterside, village de la Cumbria
Waterside, quartier de Londonderry en Irlande du Nord
, secteur de Kirkintilloch dans l'East Dunbartonshire
Waterside, paroisse civile de Blackburn with Darwen dans le Lancashire

Autre
Waterside Karori, club de football néo-zélandais

Homonymie de toponyme